Кодайра:

 Кодайра — город в Японии.

 Кодайра, Ёсио (1905—1949) — японский серийный убийца.
 Кодайра, Кунихико (1915—1997) — японский математик.
 Кодайра, Нао (род. 1986) — японская конькобежка.
 Кодайра, Такэси (1939—1922) — японский литератор.